Chililabombwe steht für:

 Chililabombwe (Sambia), Ort im Distrikt Chililabombwe, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Chililabombwe (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia